Trávma je lahko:
 sopomenka za telesno poškodbo,
 duševna motnja zaradi pretresa; glej psihična travma,
 naslov ameriške nanizanke; glej Travma (serija).